|-
| 23201 - ||  || 27 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 23202 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23203 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 23204 Arditkroni ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23205 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23206 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23207 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23208 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23209 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23210 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23211 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23212 Arkajitdey ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23213 Ameliachang ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23214 Patrickchen ||  || 26 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23215 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23216 Mikehagler ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23217 Nayana ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23218 Puttachi ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23219 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23220 Yalemichaels ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23221 Delgado ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23222 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23223 - || 2000 WA || 16 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23224 - ||  || 22 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23225 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23226 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23227 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23228 Nandinisarma ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23229 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23230 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23231 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23232 Buschur ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23233 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23234 Lilliantsai ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23235 Yingfan ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23236 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23237 - ||  || 24 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23238 Ocasio-Cortez ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23239 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23240 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23241 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23242 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23243 - ||  || 22 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 23244 Lafayette ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23245 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23246 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23247 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23248 Batchelor ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23249 Liaoyenting ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23250 - ||  || 22 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 23251 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23252 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23253 - ||  || 19 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 23254 - ||  || 22 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23255 - ||  || 22 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23256 - ||  || 28 decembrie 2000 ||  || 
|-
| 23257 Denny ||  || 29 decembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 23258 Tsuihark ||  || 29 decembrie 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 23259 Miwadagakuen ||  || 29 decembrie 2000 ||  || 
|-
| 23260 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23261 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23262 Thiagoolson ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23263 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23264 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23265 von Wurden ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23266 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23267 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23268 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23269 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23270 Kellerman ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23271 Kellychacon ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23272 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23273 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23274 Wuminchun ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23275 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23276 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23277 Benhughes ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23278 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23279 Chenhungjen ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23280 Laitsaita ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23281 Vijayjain ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23282 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23283 Jinjuyi ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23284 Celik ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23285 - ||  || 29 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23286 Parlakgul ||  || 19 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23287 - ||  || 19 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23288 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23289 - ||  || 29 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23290 - ||  || 29 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 23291 - ||  || 29 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 23292 - ||  || 29 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 23293 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23294 - ||  || 23 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23295 Brandoreavis ||  || 23 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 23296 Brianreavis ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23297 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23298 Loewenstein ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23299 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23300 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-